Ли Джинги́ (; ) — южнокорейский певец и актёр. Оню нашли в 2006 году на кастинге SM Academy, он подписал контракт с SM Entertainment на следующий день после его прослушивания. Он дебютировал как один из ведущих вокалистов группы Shinee в мае 2008 года, который стал одним из самых продаваемых артистов в Южной Корее.

Биография

Благотворительность 
Оню пожертвовал 1,44 тонны риса, чтобы помочь накормить северокорейских детей. Он был доставлен на склад Инчхона 16 октября 2010 года и был направлен в Северную Корею 22-го октября 2010 года. Также пожертвовал 770 кг риса нуждающимся детям в Южной Корее.

Дискография

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Эстрадные щоу

Музыкальный театр

Примечания

Литература 
 Официальный сайт группы Shinee 

Музыканты Shinee